Mechowia är ett släkte av amarantväxter. Mechowia ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter
Mechowia

es:Mechowia